Dufranne est un patronyme, variante de Dufrêne. Il évoque l'arbre caractéristique de la propriété ou du domaine du porteur du nom.

 Henri Dufranne est un auteur de bande dessinée français.
 Jacqueline Dufranne est une actrice française.
 Michel Dufranne, est un scénariste belge de bande dessinée.
Patronyme belge
Patronyme français